Aeon, Æon или æon может значить:

 Æon Co., Ltd. — японская компания.
 Æon Group — японский торговый холдинг.
 Æon Flux («Эон Флакс») — фильм.
 Æon Flux («Эон Флакс») — мультфильм.
 Аэоны — волшебные существа во вселенной Final Fantasy.
 Aeon (группа) — шведская группа
 «A.E.O.N.» — песня Sybreed
 «Aeon» — песня Killing Joke
 «Aeon» — песня Eternal Tears of Sorrow
 «Aeons» — песня The Presets
 «Aeon» — песня Neurosis из альбома Through Silver in Blood.
 AEON (Anonymous Electronic On-line CoiN) — криптовалюта на основе протокола CryptoNote

См. также 
 Эон
 Aion